Označení USS Lake Champlain nesla v historii amerického námořnictva tři plavidla:
 USS Lake Champlain (1917), nákladní loď sloužící v letech 1918–1919
 USS Lake Champlain (CV-39), letadlová loď třídy Essex sloužící v letech 1945–1966
 USS Lake Champlain (CG-57), raketový křižník třídy Ticonderoga sloužící od roku 1988